Список кратеров на Луне перечисляет кратеры, которые находятся на поверхности Луны. Большинство из них являются ударными. Номенклатуру кратеров регулирует Международный астрономический союз. В этот перечень включены структуры, которые имеют утверждённое МАС название.

Кратеры 
Лунные кратеры перечисляются в следующих подразделах по алфавиту.

Кратеры Луны диаметром более 200 км:

См. также 
 Список деталей поверхности объектов Солнечной системы
 Лунный кратер
 Список деталей рельефа Луны
 Список морей на Луне
 Список гор на Луне
 Список долин на Луне
 Список борозд на Луне
 Селенография
 Планетная номенклатура

Литература 
На данных сайтах можно также собрать информацию для написания статей по конкретным кратерам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 °792 de la Biblioteca de escritores baleares de Juan Serra Busquets, Accessed July 15, 2007.
 Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi, Accessed July 15, 2007.

Ссылки 
 Astronomica Langrenus — Italian Lunar Web Site
 Gazetteer of Planetary Nomenclature
 Lunar Atlases at the Lunar & Planetary Institute
 Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon
 Lunar Nomenclature
 Lunar Photo of the Day by Charles A. Wood et al.
 The Crater Baltimore Project — a Moon work

Кратеры Луны
Луна